Emauzy mohou znamenat
 Emauzy (biblické místo) – obec, do které podle Bible došel Ježíš po svém vzkříšení se dvěma učedníky a kde „došlo na lámání chleba“.
 Emauzský klášter v Praze, Na Slovanech
 Emauzy (Vražné), část obce Vražné v okrese Nový Jičín
 Emauzy ČR, humanitární sdružení spjaté s někdejší skrytou církví, jeho předsedou je biskup Fridolín Zahradník
 Administrativní areál Emauzy, kde sídlí Institut plánování a rozvoje